Andrés Leonardo López Forero, acteur colombien,
 Clemencia Forero, personnalité politique colombienne,
 Efraín Forero Triviño, coureur cycliste colombien.
 Esther Forero, chanteuse colombienne.
 Juan Pablo Forero, coureur cycliste colombien.
Patronyme colombien